Agaricostilbales är en ordning av svampar. Agaricostilbales ingår i klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Agaricostilbales